Gaji (Guntur)
 Gaji (Kerek)
 Gaji (Tegowanu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing